54-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 13 апреля 2008 года в рамках Европейского тура UCI 2008. Победу одержал итальянский велогонщик Дамиано Кунего из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 13 команд: 7 команд категории UCI ProTeam, 3 проконтинентальные и 3 континентальные команд. Всего на старт соревнования вышли 123 гонщика. До финиша доехали 94 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2008 на FirstCycling
 
 
 
 

2008 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2008 году
Апрель 2008 года